Das Saudi International 2008 fand vom 14. bis 19. Dezember 2008 in al-Chubar, Saudi-Arabien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 250.000 US-Dollar dotiert, die bis dato höchste Summe Preisgeld, die es auf der PSA World Tour gab.
 
Das Endspiel gewann Karim Darwish gegen Grégory Gaultier mit 11:9, 11:5, 3:11 und 11:8.  Darwish, der den 15. Titel seiner Karriere gewann, sicherte sich durch den Turniersieg die erstmalige Übernahme der Weltranglistenführung zum 1. Januar 2009.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Naif Aburegah einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

 

 
PSA World Tour 2008/09
2008